Rudi – ipocoristico del nome proprio di persona Rodolfo
 Rudi – personaggio della serie Pokémon
 Rudi – gruppo musicale punk rock/power pop nordirlandese
 Rudi – comune della Moldavia nel distretto di Soroca
 Rudi – circoscrizione rurale della Tanzania

Pagine correlate 
 Rudy